Hipohlorit je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 51,452 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Хипохлорити
Оксиди хлора